Einen Platz der Befreiung gibt es in

 Alexandria, Ägypten, siehe Tahrir-Platz (Alexandria)
 Kairo, Ägypten, siehe Tahrir-Platz (Mīdān at-Taḥrīr)
 Sanaa, Jemen, siehe Tahrir-Platz (Sanaa)
 Bagdad, Irak, siehe Tahrir-Platz (Bagdad) ()
 Görlitz, siehe Postplatz (Görlitz) (1951 bis 1990)
 Guadalajara, Mexiko, siehe Plaza de la Liberación (Guadalajara)
 Dijon, Frankreich, siehe Place de la Líberation (Dijon)